Hötschl ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Hötschl, österreichischer Kameramann 
 Paula Hötschl (* 2000), deutsche Volleyballspielerin